«Pac’s Life» — шестой посмертный альбом Тупака Шакура, издан 21 ноября 2006 года, диск приурочен к десятилетию со дня смерти Шакура. По продажам альбома по всему миру, пластинка получила золотой статус. Данный альбом при этом является десятым и последним альбомом.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы 2006 года
Альбомы Interscope Records
Альбомы Тупака Шакура
Альбомы, опубликованные посмертно
Хип-хоп-альбомы
Альбомы, спродюсированные Swizz Beatz